Энграция (Encratis, Encratide, Engracia) — имя, которое носили некоторые святые.

 Энграция — мученица Сарагосская, пострадала ок. 304 года. Прославлена поэтом Пруденцием. Память 16 апреля
 Энграция (Сепульведа) — мученица из Сепульведы, сестра святого Фрукта. Память 25 октября.

Примечания 

Святые по алфавиту
Католические святые